Abba puede referirse a:

 ABBA, grupo sueco de música pop;
 , álbumes homónimos del grupo sueco;
 Abbá, palabra procedente de la lengua aramea.
 Abba Kyari (1952-2020), político nigeriano.
 Abba Lerner (1903–1982), economista estadounidense.